Kolodin ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Alexejewitsch Kolodin, russischer Fußballspieler,
 Irving Kolodin, US-amerikanischer Musikkritiker und Musikhistoriker,
 Pjotr Iwanowitsch Kolodin, sowjetischer Kosmonaut.